Кайзер, Карл:

 Кайзер, Карл (Драгутин) (1873—1915) — австрийско-хорватский дирижёр.
 Кайзер, Карл Филипп (1773—1827) — немецкий учёный.